Un oscillateur [] est un objet qui fait des mouvements de va-et-vient de manière plus ou moins longue et plus ou moins stable.

Oscillateur peut désigner :
 oscillateur mécanique, souvent à base d'un ressort ;
 oscillateur harmonique, un oscillateur idéal dont l'évolution au cours du temps est décrite par une fonction sinusoïdale ;
 oscillateur harmonique quantique, un type d'oscillateur harmonique ;
 oscillateur électronique, un système électronique générant des ondes périodiques de formes plus au moins sinusoïdales ;
 oscillateur à quartz, un oscillateur tirant avantage des propriétés piézoélectriques du minéral de quartz permettent d'obtenir des fréquences d'oscillation très précises ;
 oscillateur, dans un automate cellulaire, un motif fini qui retourne à son état d'origine.
 oscillateur biologique, base des rythmes chronobiologiques